Piolho-negro, afídio-negro, afídeo-negro ou pulgão-negro é o nome comum a diversas espécies de afídios:
 Pulgão-negro-do-pessegueiro - ou Brachycaudus persicae
 Pulgão-preto-dos-citrinos - ou Toxoptera aurantii e Toxoptera citricida (actualização do nome antigo: Toxoptera citricidus)
 Pulgão-preto-do-coqueiro - Cerataphis lataniae
 Pulgão-preto-do-feijoeiro - Aphis craccivora

Desambiguação